Щириця — рослина
 Щириця звичайна — рослина

Щириця — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щириця Павло Олексович (* 1982) — український письменник, головний редактор видавництва «Ярославів Вал».
 Щириця Павло Степанович (* 1938) — радянський і український кінооператор. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Щириця Юхим Онуфрійович (1890—1919) — український педагог і громадський діяч, депутат Трудового конгресу України.
 Щириця Яків (1887—1929) — учасник українського визвольного руху.

Українські прізвища